L'edizione 1937-1938 della Lega Nazionale vide la vittoria finale dell'FC Lugano.

Capocannoniere del torneo fu Numa Monnard (), con 20 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
  FC Lugano Campione di Svizzera 1937-1938.
  Grasshopper Club Zürich vincitrice della Coppa Svizzera 1937-1938.
  FC Berna retrocesso in 1. Liga.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938
1937-1938